El Gran Premio de la Comunidad Valenciana de 2003 fue la decimosexta prueba del Campeonato del Mundo de Motociclismo de 2003. Tuvo lugar en el fin de semana del 31 de octubre al 2 de noviembre de 2003 en el Circuito Ricardo Tormo, situado en Cheste, Comunidad Valenciana, España. La carrera de MotoGP fue ganada por Valentino Rossi, seguido de Sete Gibernau y Loris Capirossi. Randy de Puniet ganó la prueba de 250cc, por delante de Toni Elías y Manuel Poggiali. La carrera de 125cc fue ganada por Casey Stoner, Steve Jenkner fue segundo y Héctor Barberá tercero.

Resultados

Resultados MotoGP

Resultados 250cc

Resultados 125cc

Referencias

Enlaces externos 
 Página oficial de la Federación Internacional de Motociclismo con los resultados de la prueba.

Gran Premio de la Comunidad Valenciana de Motociclismo
España
Deporte en España en 2003